Gavarnie-Gèdre est le nom :
 d'une nouvelle commune française, située dans les Hautes-Pyrénées,
 sa station de ski.